Rock Me:

 Rock Me (песня ABBA)
 Rock Me (песня Мелани Си)
 Rock Me (песня Riva)
 Rock Me (песня Steppenwolf)
 Rock Me (альбом Great White)
 Rock Me (альбом Platnum)